Fljótavík steht für: 

 Fljótavík (Hornstrandir), eine Bucht auf der Halbinsel Hornstrandir im Nordwesten Islands
 Fljótavík (Tröllaskagi), eine Bucht im Norden der Halbinsel Tröllaskagi im Norden Islands
 Fljótavík (Lied), ein Titel auf dem Album Með suð í eyrum við spilum endalaust sowie Inni der Gruppe Sigur Rós